A Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas é uma entidade regulamentadora do jiu-jitsu no estado do Amazonas, vinculada à CBJJ. A FJJAM, como é conhecida, foi fundada pelo Grande Mestre Reyson Gracie junto com um grupo de alunos seus no ano de 1977, época em que viveu na cidade de Manaus e promoveu a introdução da prática do Jiu-Jitsu Brasileiro (Gracie Jiu-Jitsu) no Estado do Amazonas.

A entidade, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, é responsável por organizar o Campeonato Amazonense de Jiu-jItsu, que premia os oito campeões absolutos com passagens de ida e volta para a Califórnia, nos Estados Unidos, para a disputa do Campeonato Mundial.

Ligações externas

Organizações de jiu-jitsu